Oran bezeichnet:
 Oran (Name), einen männlichen Vornamen und Familiennamen (mit Namensträgern)

Oran oder Orán bezeichnet:

Städte
 Oran in Algerien
 Orán in Argentinien, siehe unter dem vollständigen Namen San Ramón de la Nueva Orán
 Oran (Indien) in Indien

in den Vereinigten Staaten:
 Oran (Iowa)
 Oran (Missouri)
 Oran (New York)
 Oran (Ohio)
 Oran (Texas)

Regionen, Kreise, Departements
 Oran (Provinz) in Algerien
 Oran (Département), ehemaliges französisches Departement in Algerien
 Departamento Orán in Argentinien